Greenly Island ist der Name folgender Inseln:

 engl. Bezeichnung für Île Greenly im Sankt-Lorenz-Golf, Québec (Kanada)
 Greenly Island (Australien) vor South Australia